

Onomastica
Irvin – variante dei nomi propri di persona Irving e Irwin

Persone
Bruce Irvin – giocatore di football americano statunitense
Byron Irvin – cestista statunitense
John Irvin – regista britannico
Marissa Irvin – tennista statunitense
Michael Irvin – giocatore di football americano e attore statunitense
Sandora Irvin – cestista statunitense
Shirley Fry Irvin – tennista statunitense

Pagine correlate
Irvine
Irving
Irwin